Џеси Т. Ашер Млађи (; Силвер Спринг, 29. фебруар 1992) амерички је глумац.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе
 

Рођени 1992.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Афроамерички глумци